Третья мировая война:
 Третья мировая война — третий (гипотетический) вооружённый конфликт планетарного масштаба после Первой и Второй мировых войн.
 «Третья мировая война» (2005) — эпизод британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто».
 «Третья мировая война: Август 1985» (1982) — роман британского генерала и писателя Сэра Джона Хекетта о гипотетической Третьей Мировой войне между НАТО и странами Варшавского договора.
  (2003) — роман Хамфри Хоксли.
  (2006) — сборник публикаций на тему Третьей мировой войны, автор — Анируддха Д. Джоши.
  (1993) — видеоигра.
 "World War 3" () (2018) — компьютерная игра в жанре многопользовательского военного тактического шутера.